ДМА може да се отнася за:
 Дълготрайни материални активи
 Държавна музикална академия